Tarnogród – miasto w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim
 Tarnogród – gmina miejsko-wiejska w powiecie biłgorajskim w województwie lubelskim (istniejąca od 1973; w latach 1973–1986 jako gmina wiejska; w latach 1975–1999 w województwie zamojskim)
 Tarnogród – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1870–1954 w powiecie biłgorajskim w województwie lubelskim
 Tarnogród – dawna gromada istniejąca w latach 1954–1972 w powiecie biłgorajskim w województwie lubelskim

Zobacz też 
 Dekanat Tarnogród